Bleed ist:

 ein Pseudonym des deutschen Musikers und DJs Sascha Kösch
 Bleed (Album), ein Album der Band Angel Dust aus dem Jahr 1999
 Bleed (Film), ein Horrorfilm aus dem Jahr 2002
 ein Begriff aus der Druckersprache, siehe Beschnitt

Siehe auch:
 Blied